Brockmöller ist der Familienname folgender Personen: 

 Annette Brockmöller, deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Brigitte Brockmöller (* 1953), deutsche Politikerin der SPD
 Clemens Brockmöller (1904–1985), Jesuit, katholischer Sozialphilosoph (siehe BBKL)
 Katrin Brockmöller, Direktorin des Katholischen Bibelwerks  

sowie

 Peter Brockmöller, fiktiver Tatort-Kommissar

Siehe auch:
 Brockmüller